Список экзопланет в созвездии Южной Гидры содержит 23 экзопланеты в 12 разных планетных системах, находящихся в соответствующем созвездии. Перечислены только экзопланеты со статусом Confirmed в EPE.

Учёные постоянно совершают открытия, поэтому список может быть неполон.

Оценить зону обитаемости можно на основе светимости звезды.

Примечания 

Южная Гидра
Южная Гидра (созвездие)
Википедия:Автоматически формируемые списки экзопланет по созвездиям